

Комлева — присілок, Армізонський район, Тюменська область
 Комлева — присілок, Байкаловський район, Свердловська область